Exupère, que l'on trouve aussi sous la forme occitane Exupéry, est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Exupère est un prénom masculin.Exupère Coué de La Châtaigneraie est le père d'Émile Coué, le créateur de la méthode Coué.
Ce prénom existe également sous forme féminine (Arreau 65)

Exupère peut être aussi un patronyme.La famille de l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry porte le nom d'Exupère en occitan.

Saints chrétiens 
 Exupère d'Attalia († 127), avec Zoé, couple d'esclaves martyrs en Pamphylie (aujourd'hui en Turquie), célébrés le 2 mai.
 Exupère d'Agaune († 286), membre de la Légion thébaine, compagnon de saint Maurice ; célébré le 22 septembre.
 Exupère de Bayeux († 405),  ou Spire ou Exuperius, premier évêque de Bayeux en Normandie ; célébré le .
 Exupère de Toulouse  († vers 410), ou Supèri, évêque de Toulouse, successeur de Saint Selve, célébré localement le 28 septembre et le 14 juin.

Voir aussi 
 
Exupérance (homonymie)

Références